Lob steht für:
 Lob, soziale Anerkennung
 Lob (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Lob (Schoscha), Nebenfluss der Schoscha in Russland
 Lob, kurzer steiler Schlag im Golfsport, siehe Golfschlag #Lob
 Lob, hoch über den Gegner gespielter Ball beim Tennis (und anderen Ballsportarten), siehe Tennis #Lob

LOB steht für:
 Large Object, ein Datentyp, siehe Binary Large Object
 Legion of Boom, Secondary der Seattle Seahawks
 die ehemalige Zichorienfabrik Ludwig Otto Bleibtreu
 San Rafael Airport (Chile) (IATA-Code), Flughafen von Los Andes (Chile), Chile
 Bahnhof Osterburg (Altmark) (DS100-Code), Bahnhof an der Bahnstrecke Magdeburg–Wittenberge
 Line of Business, ein Ausdruck aus dem Wirtschaftsbereich, der oftmals eine spezifische Geschäftseinheit in einem Unternehmen kennzeichnet
 Left On Base, statistischer Wert im Baseball

LoB steht für:
 Leistungsorientierte Bezahlung, ein tarifvertragliches Prämiensystem in öffentlichen Verwaltungen in Deutschland

lob steht für:
 Lobiri (ISO-639-3-Code), Sprache der Lobi

Siehe auch:

 Löb
 Loob
 Lobb
 LOP

Abkürzung